Сборная Австралии по баскетболу — национальная баскетбольная команда, представляющая Австралию на международной баскетбольной арене. Управляется Федерацией баскетбола Австралии. Главный тренер — Андрей Леманис. Многократный победитель чемпионата Океании. В 1988, 1992, 1996 и 2016 годах занимала 4-е место на олимпийских баскетбольных турнирах. «Бумеры» — официальное прозвище национальной сборной Австралии, в переводе означающее самцов кенгуру.

Состав 
Состав был объявлен 2 июля 2021. Возраст игроков приведён по состоянию на 25 июля 2021.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Национальной лиги Австралии
 AussieBBall
 Официальный сайт федерации баскетбола Австралии

Австралия
Баскетбол в Австралии
Баскетбол